

Automobilismo 
Formula 3 – categoria automobilistica, con questo tipo di vetture vengono disputati diversi campionati:
FIA Formula 3, campionato nato nel 2019 dalla fusione fra GP3 e F3 europea
F3 Euro Series, disputato tra il 2003 e il 2012
F3 europea, campionato disputato dal 1975 al 1984, a cui è seguita la coppa Europa di F.3 dal 1985 al 2002 e il FIA European F.3 Championship dal 2012 al 2018
F3 inglese
F3 italiana
F3 francese
F3 tedesca
F3 spagnola
F3 giapponese
F3 sudamericana
F3 australiana
Campionato FIA di Formula 3 asiatica
Campionato FIA di Formula 3 nordamericana

Altro 
Formula 3 – gruppo musicale italiano
Formula 3 – album dei Formula 3 del 1971
Formula 3 - I ragazzi dell'autodromo – film del 1993